Вяхирь может означать:
 Вяхирь, или витютень — вид птиц рода голубей.
 Вяхирь — российский беспилотный летательный аппарат вертолётного типа гражданского и военного назначения, весом около 6 кг.